Сегунда 2008/2009 () — 78-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 31 августа 2008 года и закончился 21 июня 2009 года. В чемпионате приняли участие 22 команды.

Команды 
В лиге 22 команды, 15 из которых и в сезоне 2007-08 играли во второй лиге Испании, три из которых вылетели из Ла Лиги 2007-08 сезона, и четыре из которых вошли в дивизион Б.

Сарагоса, Мурсия и Леванте - команды вылетевшие из Ла Лиги. 

Команды, которые вылетели в прошлом сезоне: - Ферроль , Кадис, Гранада 74 и Эхидо. Вместо них вышли - Аликанте, Райо Вальекано, Уэска и Жирона.

Стадионы

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

2008/2009
Испания
Испания
Спорт в Испании в 2008 году
Спорт в Испании в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009